Shining Sex è un film del 1975 diretto da Jesús Franco.

Film erotico noto anche con il titolo La Fille au Sexe Brillant.

Lo stesso Franco, undici anni più tardi, ne girò un remake intitolato Sida, la peste del siglo XX.

Trama

Bibliografia
Roberto Curti, Piaceri erotici di una signora bene, in Succubus 2. Guida al cinema di Jess Franco, Nocturno Dossier allegato a Nocturno Cinema n. 61, Anno XII, agosto 2007, a cura di Roberto Curti e Francesco Cesari, p. 27.
Roberto Curti, Piaceri erotici di una signora bene, in Alienerotica. Guida al cinema fantasexy, Nocturno Dossier allegato a Nocturno Cinema n. 72, Anno XIV, luglio 2008, a cura di Davide Pulici, p. 20.
 Alain Petit, Manacoa Files VI, Cine-Zine-Zone 122, pp. 385–387
 Lucas Balbo, Peter Blumenstock, Christian Kessler, Tim Lucas, Obsession - The Films of Jess Franco, 1993, pp. 113–4.

Collegamenti esterni 
 

Film di fantascienza
Film diretti da Jesús Franco
Film erotici